Empress of Scotland (1906), schip uit 1906 dat oorspronkelijk "Kaiserin Auguste Victoria" heette
 Empress of Scotland (1930), schip uit 1930 dat oorspronkelijk "Empress of Japan" heette